Chalchicomula de Sesma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ciudad Serdán, ort, Puebla, Chalchicomula de Sesma, 
 Chalchicomula de Sesma (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar